« La France a peur » est la phrase d'ouverture du journal télévisé de TF1 du , prononcée par le présentateur Roger Gicquel le lendemain de l'arrestation du meurtrier de Philippe Bertrand dans l'affaire Patrick Henry.

La phrase est souvent utilisée hors de son contexte original et détournée de son sens initial, à savoir une argumentation contre toute tentative de vengeance et de justice expéditive.

Contexte 
Le 30 janvier 1976, vers , à Troyes, Patrick Henry enlève Philippe Bertrand, âgé de sept ans, à la sortie de son école. Suspecté de l'enlèvement, Patrick Henry est placé en garde à vue le  mais, faute de preuves, la police le remet en liberté, le . Interrogé par les médias lors de sa sortie, Patrick Henry déclare qu'il est « innocent » et que « le véritable criminel mérite la peine de mort pour s'en être pris à un enfant ». Après enquête, la police arrête de nouveau Patrick Henry le  dans une chambre d'hôtel qu'il louait. Dans cette chambre, sous le lit, se trouve le corps de Philippe Bertrand enroulé dans un tapis. Patrick Henry confesse alors le meurtre au juge d'instruction.

La citation 
Le , Roger Gicquel ouvre le journal télévisé de TF1 par les propos suivants :

Interprétation 
La phrase  est bien souvent interprétée à contresens car, prise seule et hors du contexte de la phrase entière, elle semble anxiogène. En réalité, cette phrase n'avait pas d'autre but que d'introduire une argumentation contre toute tentative de vengeance et de justice expéditive.

Elle fait polémique à l'époque, alimentant le climat de peur.

Notoriété de la phrase 

L'expression a été réutilisée dans plusieurs contextes :
 Mickey 3D en 2000. Cette chanson est le premier single du groupe. Elle attaque le conformisme représenté par le journal télévisé ;
  La France a peur de Nic Oumouk est le deuxième album de la série de bande dessinée Nic Oumouk de Manu Larcenet, publié en avril 2007 ;
 L'auteur Laurent Bonelli a écrit un livre intitulé La France a peur qui a pour sous-titre Une histoire sociale de « l'insécurité » et dont le sujet a fait l'objet d'une thèse universitaire par l'auteur.

Notes et références 

Petite phrase
TF1
Février 1976 en France